De Gibraltar Darts Trophy 2017 was het vijfde van twaalf European Tour-evenementen van de PDC Pro Tour 2017. Het toernooi werd gehouden van 12 tot 14 mei in het Victoria Stadium in Gibraltar.

Michael Smith wist het toernooi te winnen door in de finale Mensur Suljović met 6-4 te verslaan.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld voor elk European Tour evenement bedroeg dit jaar £135,000.

Gekwalificeerde spelers
De 48 gekwalificeerde spelers bestaan uit de top 16 van de PDC Pro Tour Order of Merit op 27 april 2017. Deze 16 spelers waren direct geplaatst voor de tweede ronde. De overige 32 plaatsen gingen naar de spelers van vijf kwalificatie evenementen - 18 naar de UK Qualifier (gehouden in Wigan op 28 april), acht naar de European Qualifier (gehouden op 4 mei) en vier naar de Host Nation Qualifier (gehouden op 11 mei), één Scandinavische Qualifier (gehouden op 17 maart) en één Oost-Europese Qualifier (gehouden op 29 april).

Michael van Gerwen (1) was afwezig. Qualifier Adrian Lewis heeft zich afgemeld vanwege familieredenen, en werd door een vijfde 'host nation qualifier' vervangen.

Schema

Referenties 

Dartswedstrijd in Gibraltar
PDC Pro Tour
Darts in 2017